

Musica 
 KOD – album di J. Cole del 2018
 KOD – singolo di J. Cole del 2018

Codici 
 KOD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kotabangun (Indonesia)